Mason je lahko:
 Mason (priimek)
 USS Mason

 ZDA
 Mason, Illinois
 Mason, Michigan
 Mason, okrožje Houghton, Michigan
 Mason, New Hampshire
 Mason, Ohio
 Mason, Tennessee
 Mason, Teksas
 Mason, Zahodna Virginija
 Mason, Wisconsin
 Mason Township, Michigan 
 Mason City, Illinois
 Mason City, Iowa
 Mason City, Nebraska

 Združeno kraljestvo
 Mason, Newcastle upon Tyne